GEQ steht für:
 Guinée-Équatoriale, deutsch Äquatorialguinea
 grafischer Equalizer

geq steht für:
 Geme (Sprache) (ISO-639-3-Code), Niger-Kongo-Sprache in der Zentralafrikanischen Republik

Abkürzung